

Patronyme 
 Jean-Baptiste Masui (1798-1860), ingénieur belge
 Mio Masui, chanteuse du groupe japonais PASSPO☆
 Yoshio Masui (1931), biologiste cellulaire japonais

Toponyme 
 Place et rue Masui à Bruxelles